Verfeil, commune française de la Haute-Garonne
 Verfeil, commune française de Tarn-et-Garonne